The Conquest of Canaan – film del 1916 diretto da George Irving
 The Conquest of Canaan – film del 1921 diretto da Roy William Neill